Влади́мир Ани́симов: Анисимов, Владимир Аркадьевич (род. 1962) — советский хоккеист.
 Анисимов, Владимир Гаврилович (род. 1955) — заместитель директора ФСБ в 2002—2005 годах, генерал-полковник.
 
 Анисимов, Владимир Михайлович (1956—2014) — советский и российский легкоатлет, тренер.
 
 Анисимов, Владимир Семёнович (род. 1954) — советский биатлонист, тренер-преподаватель по биатлону.